Gokyo oder Gokyō steht für:

 Gokyo (Nepal), Siedlung in Nepal
 Gokyo, Haltetechnik im Aikido, siehe Aikidō-Techniken #Haltetechniken (Katame Waza)
 Gokyō, Wurftechniken im Judo, siehe Wurftechnik (Judo) #Unterteilung nach Gokyō